Яков Илков Илков е български резбар от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Яков Илков е роден в 1838 година в западномакедонското дебърско мияшко село Битуше, тогава в Османската империя, в големия род на строители Илкови. Син е на известния майсто зидар Илко Пейчинов. Самият Яков също става строител и продължава семейната традиция, като работи в тайфата на баща си, но също така е известен резбар. Известни са неговите резби в много къщи и църкви. Изработва стойките за иконите Апостол Тома, Свети Йоан и Света Богородица в Бигорския манастир, както и иконостасите в църквите в селаат Битуше, Требище, Ростуше и други. Яков има четирима синове – Саре, Марк, Илко и Фидан.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Битуше
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Български дърворезбари